Un snowboarder est quelqu'un qui pratique le snowboard ;
 Snowboarder est un film français réalisé par Olias Barco et sorti en 2003.